In alle Lage Landen 
 Orangisme (Republiek), oranjegezindheid tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ook wel Prinsgezindheid genoemd.

 In de Zuidelijke Nederlanden België en Luxemburg tijdens de Belgische Revolutie 
 Orangisme (na 1830), oranjegezindheid in de Zuidelijke Nederlanden na afscheiding door de jonge staat België. 
 Orangisme (Luxemburg), aanhangers van Willem I der Nederlanden die aansluiting bij de Belgische Revolutie afwezen.

 Modern orangisme, vaak met staatkundige gedachtes als onderbouw 
 Orangisme (modern), irredentisme (in de vorm van grootneerlandisme of heelneerlandisme) in Nederland, België, Luxemburg en Franse Nederlanden. In deze betekenis kan 'orangisme' ook republikeins zijn.

 In Noord-Ierland
 Oranjeorde, protestanten.

Huis Oranje-Nassau
Monarchisme